Mendelsohn, apellido, puede referirse a:''

 Benjamín Mendelsohn, criminólogo rumano-israelí (1900-1998).
 Erich Mendelsohn, arquitecto polaco (1887-1953).